gromada Zawidów I, powiat lubański (1954–1956)
 gromada Zawidów II, powiat lubański (1954–1972)